Beautiful Disaster – album dei Cheap and Nasty del 1991
 Beautiful Disaster – singolo dei Cheap and Nasty del 1991
 Beautiful Disaster – singolo di Fedez e Mika del 2015